

Hydronymes 
 La Thaya est une rivière d'Autriche et de la République tchèque, et un affluent de la Morava, et donc un sous-affluent du Danube.
 La Thaya allemande est une rivière autrichienne qui coule dans le land de Basse-Autriche, et un affluent de Thaya, donc un sous-affluent du Danube par la Morava.
 La Thaya morave est une rivière tchèque et autrichienne qui constitue la Thaya lors de sa confluence avec la Thaya allemande, donc un sous-affluent du Danube par la Morava.

Communes 
 Thaya est une commune d'Autriche.

Homonymie d'hydronyme